Pedro Martínez de Luna y Pérez de Gotor, ovvero l'Antipapa Benedetto XIII (1328-1423)
 Pedro Martínez de Luna y Albornoz (1375-1414), arcivescovo di Toledo, nipote dell'Antipapa Benedetto XIII
 Pedro Martínez de Luna y Urrea (1492-1570), I conte di Morata del Jalón e Viceré d'Aragona dal 1539 al 1554